La detentrice del titolo era Viktoryja Azaranka, ma non ha partecipato a causa della sua gravidanza.

In finale Karolína Plíšková ha sconfitto Alizé Cornet con il punteggio di 6–0, 6–3.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Angelique Kerber (quarti di finale)
  Dominika Cibulková (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (campionessa)
  Garbiñe Muguruza (semifinale, ritirata)

<li> Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
<li> Elina Svitolina (semifinale)
<li> Elena Vesnina (primo turno)
<li> Roberta Vinci (quarti di finale)

Wildcard 

  Ashleigh Barty (secondo turno)

<li> Donna Vekić (primo turno)

Qualificate 

  Destanee Aiava (secondo turno)
  Aleksandra Krunić (primo turno)

<li> Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
<li> Asia Muhammad (secondo turno)

Lucky loser 
  Kateryna Bondarenko (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2017